Шевцо́в (Шевцо́ва) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Шевцов 
 
 
 Шевцов, Анатолий Егорович (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 
 Шевцов, Антон Евгеньевич (род. 1990) — игрок в хоккей с мячом.
 Шевцов, Василий Никитович (1914—1999) — майор Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Шевцов, Вениамин Семёнович (1899—1974) — оперный певец, тенор.
 Шевцов, Виктор Михайлович (1940—2012) — учёный в области генетики, селекции и семеноводства зерновых культур.
 Шевцов, Виталий Евгеньевич (1952—2016) — российский писатель.
 
 Шевцов, Вячеслав Алексеевич (род. 1954) — доктор технических наук.
 
 
 Шевцов, Евгений Иванович (1910—1996) — инженер-металлург.
 
 Шевцов, Игорь Константинович (1940—2003) — советский и российский киносценарист.
 Шевцов, Илья Юрьевич (род. 1996) — российский хоккеист, (сурдохоккей).
 
 Шевцов, Леонтий Павлович (род. 1946) — главнокомандующий ВВ МВД РФ.
 Шевцов, Макар Сергеевич (род. 1980) — российский футболист.
 Шевцов, Никита Всеволодович — советский и российский международный журналист.
 
 
 Шевцов, Павел Семёнович (1927—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Шевцов, Пётр Фёдорович (1912—1944) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Шевцов, Сергей Анатольевич (род. 1975) — украинский футболист и тренер.
 Шевцов, Степан Иванович (1918—1994) — Герой Социалистического Труда.
 Шевцов, Филипп Тимофеевич (1868 — после 1909) — член III Госдумы от Могилёвской губернии.



Населённые пункты

Белоруссия 
 Шевцов — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.

Россия 
 Шевцов — хутор в Вейделевском районе Белгородской области.
 Шевцов — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Шевцов — хутор в Ровеньском районе Белгородской области.
 Шевцов — посёлок в Унечском районе Брянской области.

См. также 
 Шевцовы — о дворянском роде
 Швецов